Broadway – ulica w Nowym Jorku biegnąca wzdłuż dzielnicy Manhattan
 Broadway – zespół teatrów na Manhattanie zgrupowany wokół ulicy Broadway
 Broadway – procesor produkcji IBM użyty w konsoli Wii
 Teatr Broadway – praski teatr
Miejscowości w USA:
 Broadway – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lee
 Broadway – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Broadway – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Rockingham
W Wielkiej Brytanii:
 Broadway – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Broadway – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
Stacje metra:
 Broadway – stacja metra w Nowym Jorku na Astoria Line
 Broadway – stacja metra w Nowym Jorku na Crosstown Line